Мацеевский — русская и польская фамилия.

Известные носители:

 Мацеевский, Анджей (род. 1951) — польский шахматист, международный мастер (1987).
 Мацеевский, Богуслав (1926—2006) — английский музыковед польского происхождения.
 Мацеевский, Зыгмунт (1914—1999) — польский актёр, радиодиктор и режиссёр радиопередач.
 Мацеевский, Игнатий (1835—1901) — польский писатель, поэт и драматург XIX — XX вв.
 Мацеевский, Мацей (1914—2018) — польский актёр и кинорежиссёр.
 Мацеевский, Мечислав Михайлович — командир 80-го лейб-пехотного полка (с 09.09.1916 — после 04.03.1917), участник Первой мировой войны, полковник.
 Мацеевский, Павел Адольфович (1862—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.

См. также 
 Мациевский
 Мацеёвский